Пи́ден () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Пиден, Джек (1863—1944) — ирландский футболист, нападающий.
 Пиден, Робби (род. 1973) — австралийский боксёр.